Анреп-Эльмпт:

 Анреп-Эльмпт (дворянский род)
 Анреп-Эльмпт, Иосиф Романович (1798—1860) — генерал от кавалерии, участник Кавказской войны, командующий 1-й легкой гвардейской кавалерийской дивизией.
 Анреп-Эльмпт, Роман Иосифович — барон, затем граф (1853), известный путешественник.

См. также 
 Анреп